Na, NA или N.A. может относиться к:
 Натрий, символ «Na» — химический элемент
 Двухбуквенный код стандарта ISO 639 для науруанского языка
 Двухбуквенный код стандарта ISO 3166-1 для Намибии
 .na — национальный интернет-домен верхнего уровня для Намибии
 Число Авогадро или NA
 Норадреналин — гормон
 Индекс автомобильных номеров Неаполя
 Анонимные наркоманы — группы взаимопомощи для страдающих от алкогольной и наркотической зависимости
 Национальная Академия Дизайна

См. также 
 НА